Anglo-španělská válka je název řady konfliktů ve kterých se mezi lety 1585 až 1808 utkala Anglie respektive Království Velké Británie či Království Velké Británie a Irska se Španělským královstvím. 
Anglo-španělská válka (1585–1604)
 Anglo-španělská válka (1654–1660)
Anglo-španělská válka (1727–1729)